A  Copa das Nações do Golfo Sub-23 é um torneio internacional anual organizado pela UAFA, disputada pelos clubes de futebol da região do Golfo Pérsico. Em 2008 realizou-se sua primeira edição que foi disputada em um grupo de cinco seleções.

Edições

Ranking 

Competições da UAFA
Copa das Nações do Golfo